Ignacio Irigoyen puede hacer referencia a:

 Ignacio Darío Irigoyen, político argentino, gobernador de la provincia de Buenos Aires (1906-1910);
 Ignacio Irigoyen, escritor y director de cine argentino.